Витоша может означать:

Топонимы 
 Витоша — горный массив в Болгарии
  — природный парк в горах Витоша
 Витоша — один из самых высокогорных лыжных курортов Болгарии, находится на территории одноимённого природного парка
  — один из 24 административных районов Софии
  — квартал в административном районе Софии Лозенец
 Витоша — бывшее село, теперь квартал в , община Кочани, Македония
 , Витошка — крупный бульвар в Софии
 Витоша — станция Второй линии Софийского метрополитена
 «Света Богородица Витошка», «Витошка пречиста Богоматер» — старые названия Драгалевского монастыря в Софии
  — бывшее название пятизвёздочного отеля «Маринела София» в Софии

Культура 
  — болгарский художественный фильм (драма) 1929 г.
  — пьеса Пейо Яворовa 1911 г.
  — дарственный хрисовул болгарского царя Иван Шишмана 1371—1382 гг.
 «Преглед при Витоша» («Фердинанд на маневри») — картина польского художника Тадеуша Айдукевича 1894 г.
  — болгарский художественный фильм  1924 г.

Организации 
 Витоша — фабрика одежды и трикотажных изделий в Софии
 Галерея Витоша () — галерея искусств в Софии
  — ортопедическая больница в Софии.
 Национална организация за спорт и интеграция «Витоша» — болгарская национальная организация спорта и интеграции
 Пивоварня «Витоша» — пивоварня в Софии. Название пивоварни братьев Прошек после национализации в 1947 г., впоследствии пивоварня Ариана

СМИ 
  — болгарская газета, издававшаяся с 1879 по 1880 гг.
  — радиостанция в Софии

Спорт 
 Витоша — название болгарского футбольного клуба Левски в период 1985—1989 гг.
 Витоша — болгарский футбольный клуб в Бистрице, основан в 1958 г.
  () — горный ультрамарафон в Болгарии на 88 км.
  (Vitosha New Otani) — международный женский теннисный турнир в Софии в 1988 и 1989 годах

Другое 
 Витоша — первый болгарский компьютер
 Витоша — болгарский жёлтый сыр, кашкавал, из коровьего молока
 Витоша — вариант имени Виктор

См. также 
  — чешский джазовый музыкант, получивший известность в США

